Mistrzostwa Europy U-17 w piłce nożnej 2007 trwały w dniach 2 - 13 maja 2007 roku w Belgii. Pierwszych pięć zespołów awansowało do Mistrzostw Świata U-17 2007 w Korei Południowej.

Pierwsza runda grupowa

Grupa A

Tabela końcowa 

Grupa A

Grupa B

Tabela końcowa 

Grupa B

Mecz o piąte miejsce

Półfinały

Finał 

Triumfatorem Mistrzostw Europy U-17 2007 została reprezentacja Hiszpanii.

Zobacz też 
 Mistrzostwa Europy U-19 w piłce nożnej
 Mistrzostwa Europy U-21 w piłce nożnej

Mistrzostwa Europy U-17 w piłce nożnej
2007 w piłce nożnej
2007 w Belgii
Piłka nożna w Belgii